Desjardins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christopher A. Desjardins
 Dennis Desjardin, micolog
 Julien Desjardins